Lluís III de Provença o Lluís de Calàbria (1403 - 1434), rei titular de Nàpols (1417-1434)
 Lluís III de Baviera (1845 - 1921), rei de Baviera (1913 - 1918)
 Lluís III el Cec (880 - 928), Comte de Provença (887-928), rei d'Itàlia (900-905) i Emperador d'Occident (901-905).
 Lluís III Gonzaga o Lluís III de Màntua (1412 - 1478), 2n marquès de Màntua.
 Lluís III de França el Jove, rei de França (879-882).
 Lluís III de Hessen-Darmstadt (1806 - 1877). Gran duc de Hessen-Darmstadt (1848 - 1877).
 Lluís III d'Alemanya Lluís el Jove, Rei d'Alemanya (876 - 882).
 Lluís III d'Orleans (1549 - 1550), príncep de França i duc d'Orleans (1549-1550).
 Lluís III (el nen), (893 – 911) rei de d'Alemanya.